Muroi ist der Familienname folgender Personen:

 Ichiei Muroi (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Muroi (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Shigeru Muroi (* 1960), japanische Schauspielerin